Додсон има више значења:
 Додсон (Тексас)
 Додсон (Луизијана)
 Додсон (Монтана)